Fondmetal je italijanski proizvajalec aluminijastih platišč. Podjetje je leta 1972 ustanovil Gabriele Rumi.

Fondmetal je prav tako nekdanje moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Najboljši rezultat moštva je bilo deseto mesto, ki so ga dosegli dvakrat. V sezoni 2000 je bil Rumi delni lastnik moštva Minardi ter so bili Fordovi motorji, ki jih je moštvo takrat uporabljalo, uradno preimenovani v Fondmetal.

Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Dobavitelji motorjev Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1991
Športna moštva, razpuščena leta 1992